Sabi – dawna stolica koreańskiego królestwa Baekje
 Sabi – rzeka w Afryce
 wabi-sabi – japońskie pojęcie estetyki
 Sabi – bułgarskie imię żeńskie